Luxor podría referirse a:

Lugares 
 Lúxor, ciudad egipcia;
 Luxor, área no incorporada en Pensilvania (Estados Unidos);

Otros 
 Luxor Hotel, hotel y casino en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos);
 Lúxor (gobernación), gobierno en el que se encuentra la ciudad homónima egipcia;
 Aeropuerto Internacional de Lúxor, aeropuerto de la ciudad homónima;
 Museo de Lúxor, museo en la ciudad homónima;
 Templo de Lúxor, templo en la ciudad homónima;
 Obelisco de Lúxor, obelisco del templo homónimo, y ubicado actualmente en París.